Владимир Викторович Самсонов:
 Самсонов, Владимир Викторович (род. 1963) — солист оперы Мариинского театра.
 Самсонов, Владимир Викторович (род. 1976) — белорусский игрок в настольный теннис.